Horizont steht für:

 Horizont, Grenzlinie zwischen Erde und Himmel
 Horizont (Bezug), Bezugsfläche für Höhenmessungen
 Horizont (Geologie), Gesteinsschicht
 Bodenhorizont, Bodenschicht
 Bearbeitungshorizont, Ackerbau
 Stratum (Archäologie), Schichtabfolge von Siedlungsspuren und Ereignissen
 Radiohorizont, Funktechnik und Radioastronomie
 bei einer Zentralprojektion die Gesamtheit der Fluchtpunkte horizontaler Geraden, siehe Zentralprojektion #Bezeichnungen

Werktitel:
 Horizont (Jugendzeitschrift), Halbmonatsschrift für junge Menschen (1945–1948)
 Horizont (DDR-Zeitschrift), sozialistische Wochenzeitung für internationale Politik und Wirtschaft (1968–1991)
 Horizont (Fachzeitschrift), Fachzeitung für Marketing, Werbung und Medien (seit 1983)
 Horizont (Lied), Lied von Udo Lindenberg (1986)
 Horizont Österreich, Fachzeitschrift

 Horizonte steht für:
 horizonte (hr), Fernsehmagazin über gesellschaftliche und Religionsthemen
 Weltmusikfestival Horizonte, jährliches Musikfestival in Koblenz
 Horizonte – Zeitschrift für Literatur, Zeitschrift des Literaturvereins Denzingen (Günzburg, ab 1977)

Orte:
 Horizonte (Ceará), Gemeinde in Ceará, Brasilien
 Alto Horizonte, Gemeinde in Goiás, Brasilien
 Belo Horizonte, Hauptstadt von Minas Gerais, Brasilien
 Bello Horizonte, Ortschaft im Departamento Canelones, Uruguay
 Novo Horizonte – mehrere brasilianische Gemeinden

Siehe auch:
 künstlicher Horizont (Messinstrument)
 Ereignishorizont (Kosmologie)
 Hinterm Horizont (Begriffsklärung)

 Horizontale (Begriffsklärung)
 Horizon (Begriffsklärung)